Audigier ist der Familienname folgender Personen:

 Bertrand d’Audigier (1481–1484), Bischof
 Christian Audigier (1958–2015), französischer Modedesigner und Unternehmer